Ženská čtyřhra Western & Southern Open 2017 probíhala ve druhé polovině srpna 2017. Do deblové soutěže cincinnatského tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm dvojic. Obhájcem titulu byl indicko-český pár Sania Mirzaová a Barbora Strýcová, jehož členky nestartovaly společně. Mirzaová nastoupila s bývalou čínskou deblovou světovou jedničkou Pcheng Šuaj, aby mezi poslední čtveřicí párů podlehly Sieové s Niculescuovou. Spoluhráčkou Strýcové se stala krajanka a světová dvojka Šafářová, s níž skončila v semifinále na raketách Čanové s Hingisovou.

Při absenci deblové světové jedničky Bethanie Mattekové-Sandsové pro dlouhodobé zranění kolena si její stabilní spoluhráčka Lucie Šafářová poprvé v kariéře zajistila posun do čela světového žebříčku WTA, když se Strýcovou zvládly účast v semifinále podmiňující postup na 1. místo. 30letá Šafářová se tak v pondělním vydání žebříčku WTA z 21. srpna 2017 stane novou světovou jedničkou ve čtyřhře, po Heleně Sukové, Janě Novotné a Květě Peschkeové čtvrtou Češkou a celkově 35. v pořadí od zavedení klasifikace v roce 1975. V Československu narozená Martina Navrátilová, která strávila historicky nejdelší období 237 týdnů na vrcholu, reprezentovala tehdy již Spojené státy. Šafářová své pocity po čtvrtfinálové výhře nad Australankami Bartyovou s Dellacquovou komentovala slovy: „Je to absolutně úžasný. Asi bych to nikdy nečekala. Ještě dneska si vzpomínám, jak mi táta kdysi říkal, že debla vůbec hrát neumím. … Je to obrovské zadostiučinění a jsem za to strašně ráda. Myslím, že jsem se o světovou jedničku zasloužila a jsem šťastná.“

Vítězem se stal druhý nasazený pár tchajwansko-švýcarský pár Čan Jung-žan a Martina Hingisová, který ve finále za 91 minut zdolal tchajwansko-rumunskou dvojici Sie Su-wej a Monica Niculescuová. Po dvousetovém průběhu 4–6 a 6–4 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–7]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 900 bodů a získaly šestou společnou trofej i šestou v probíhající sezóně. Bodový zisk jim zajistil účast na závěrečném Turnaji mistryň. Čanová vybojovala dvacátý čtvrtý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Hingisovou to bylo šedesáté první takové turnajové vítězství. Poražené finalistky spolu odehrály druhý turnaj v roce, když v prvním případě získaly titul na Ladies Open Biel Bienne.

Nasazení párů 
Čtyři nejvýše nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.
  Jekatěrina Makarovová /  Jelena Vesninová (odstoupily)
  Čan Jung-žan /  Martina Hingisová (vítězky)
  Lucie Šafářová /  Barbora Strýcová (semifinále)
  Sania Mirzaová /  Pcheng Šuaj (semifinále)
  Tímea Babosová /  Andrea Hlaváčková (semifinále)
  Lucie Hradecká /  Kateřina Siniaková (1. kolo)
  Ashleigh Bartyová /  Casey Dellacquová (čtvrtfinále)
  Abigail Spearsová /  Katarina Srebotniková (1. kolo)''

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Western & Southern Open 2017